Список депутатов Национального собрания Армении VII созыва избранных в 2018 году.

Члены Национального собрания

Замены

Примечания 

 
Списки:Армения
Списки депутатов